Onderdistrict in Indonesië
 Sukanagara (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Sukanagara (Carita), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Sukanagara (Cisompet), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sukanagara (Jatinagara), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java
 Sukanagara (Padaherang), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java
 Sukanagara (Peundeuy), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sukanagara (Purbaratu), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Sukanagara (Sukanagara), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java